

Sigle 
 Federazione Italiana Vela – federazione sportiva italiana
 Fédération Internationale de Volleyball – federazione internazionale di pallavolo
 Feline immunodeficiency virus – virus dell'immunodeficienza felina

Codici 
 FIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Five Finger (Stati Uniti)